Namens de Europese bond UEFA nemen 55 leden deel aan de kwalificatie voor dertien beschikbare plaatsen in de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal 2022.

Gekwalificeerde landen 
De UEFA beschikt over 13 tickets voor het WK. De 10 groepswinnaars van iedere poule plaatsen zich voor het WK. De 10 nummers 2 en de twee beste groepswinnaars uit de Nations League strijden via een playoff om de laatste 3 plaatsen voor het WK.

Deelnemers 

Alle 55 FIFA-aangesloten nationale teams van de UEFA kunnen zich kwalificeren.

Op 9 december 2019 heeft het WADA Rusland een verbod van vier jaar op alle grote sportevenementen opgelegd, nadat RUSADA niet-conform was bevonden voor het overdragen van manipulerende laboratoriumgegevens aan onderzoekers. Het nationale elftal van Rusland kan zich echter nog steeds kwalificeren, omdat het verbod alleen van toepassing is op het eindtoernooi om de wereldkampioenen te beslissen. Als Rusland zich zou kwalificeren, zouden Russische voetballers mogelijk nog kunnen deelnemen aan het toernooi, in afwachting van een beslissing van de FIFA. Een team dat Rusland vertegenwoordigt, dat de Russische vlag en het volkslied gebruikt, kan echter niet deelnemen onder het WADA-besluit. De schorsing werd door Rusland aangevochten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), wat in het voordeel van het WADA oordeelde. Wel werd de schorsing teruggebracht van vier naar twee jaar, startend op 17 december 2020. Ook besloot het CAS dat de Russische spelers 'Rusland' op hun tenue mogen tonen, als de termen 'neutraal team' of 'neutrale sporter' aanwezig zijn. Indien Rusland zich had gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal 2022, hadden de spelers op het eindtoernooi echter niet de naam, vlag en volkslied van hun land mogen gebruiken. Dit kwam doordat de schorsing van Rusland op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen twee jaar geldig is en op 16 december 2022 afloopt, wat tijdens het eindtoernooi is, een dag voor de troostfinale en twee dagen voor de finale. Het CAS besloot dat de schorsing voor dit hele WK Voetbal geldt, ook al zou de Russische ploeg de troostfinale of de finale halen.

Rusland werd later uitgesloten van deelname aan de behaalde play-offs als gevolg van de straffen die de UEFA Rusland oplegde wegens de invasie die het land begon in Oekraïne. Zie de noot onder de geannuleerde halve finale in de play-offs Rusland-Polen voor meer informatie hierover.

Opzet en loting 
Het kwalificatieformat werd bevestigd door het Uitvoerend Comité van de UEFA tijdens hun vergadering in Nyon, Zwitserland op 4 december 2019, in afwachting van validering door de FIFA. De kwalificatie zal gedeeltelijk afhangen van de resultaten van de UEFA Nations League 2020-21, hoewel in mindere mate dan de UEFA Euro 2020. De structuur behoudt de gebruikelijke groepsfase / playoff-fase van de UEFA, alleen het specifieke format van de play-offs is gewijzigd.

 Groepsfase: 10 groepen van 5 of 6 teams (met de 4 teams uit de finale van de UEFA Nations League 2020/21 in de kleinere groepen) waarbij de groepswinnaars zich kwalificeren voor het Wereldkampioenschap.
 Play-offsfase: De 10 nummers 2 uit de groepen worden vergezeld door de beste 2 Nations League groepswinnaars, op basis van de algemene ranglijst van de Nations League, die buiten de top twee van hun kwalificatiegroep eindigden. Deze 12 teams worden verdeeld over drie play-off-paden en spelen twee rondes met single-play play-offs (halve finales en finales, waarbij de thuisteams worden geloot), waarbij de 3 winnaars zich kwalificeren voor het Wereldkampioenschap.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA keurde ook het gebruik van het videoassistent-scheidsrechtersysteem goed voor de kwalificaties, onder voorbehoud van goedkeuring door de FIFA. Door de coronapandemie werd de VAR echter niet ingezet, omdat de logistieke mogelijkheden werden beperkt door reisbeperkingen. Op 5 augustus 2021 kondigde de UEFA aan dat de VAR vanaf september alsnog zal worden ingezet tijdens de kwalificatiewedstrijden.

De loting zou aanvankelijk op 29 november 2020 plaatsvinden, maar werd daarna gepland op 7 december 2020. Tevens zal de loting als een online event plaatsvinden.

Potten 
De loting vond op 7 december 2020 om 18.00 (UTC+1) plaats in het UEFA-hoofdkantoor in Zürich, Zwitserland. Op dat moment waren er 55 landen die zijn aangesloten bij de UEFA, lid van de FIFA. Deze landen werden voorafgaand aan de loting op basis van de FIFA-wereldranglijst van november 2020 naar sterkte ingedeeld in zes potten.

Potindeling

1 Uit elke pot wordt elk land in een andere groep geloot. Landen die in dezelfde pot zijn ingedeeld kunnen dus niet tegen elkaar spelen. 
2 Tussen haakjes is de positie op de FIFA-wereldranglijst van november 2020 aangegeven.
3 Wegens politieke redenen kunnen Azerbeidzjan en Armenië niet in dezelfde groep geloot worden. Aangezien deze landen zich in dezelfde pot bevinden is dit sowieso niet mogelijk. Verder kunnen Gibraltar en Spanje, Kosovo en Bosnië en Herzegovina, Kosovo en Servië, Kosovo en Rusland en Oekraïne en Rusland niet tegen elkaar uitgeloot worden.
4 In elke groep kunnen maximaal twee teams worden geplaatst waarvan wordt vastgesteld dat de locaties een hoog of gemiddeld risico op strenge winterse omstandigheden hebben: Estland, Faeröer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland. De twee "harde winterlocaties" (Faeröer en IJsland) kunnen over het algemeen geen wedstrijden organiseren in maart of november en kunnen daarom niet samen worden geloot, de anderen spelen in maart en november zo min mogelijk thuiswedstrijden.
5Maximaal één team met een te grote reisafstand ten opzichte van andere landen kan in elke groep worden geplaatst: Azerbeidzjan met Gibraltar, IJsland en Portugal, IJsland met Armenië, Cyprus, Georgië en Israël, Kazachstan met Andorra, Engeland, Faeröer, Frankrijk, Gibraltar, Ierland, IJsland, Malta, Noord-Ierland, Portugal, Schotland, Spanje en Wales.

Data 
Hieronder het schema van de Europese kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschap voetbal 2022.

De geplande wedstrijddagen in juni 2021 worden verplaatst na de herschikking van het EK 2020 naar juni en juli 2021 als gevolg van de coronapandemie. Om de voltooiing van de kwalificatiegroepsfase mogelijk te maken zoals was gepland in november 2021, kondigde de UEFA op 24 september 2020 aan dat de interlandperiodes van maart en september 2021 in de FIFA International Match Calendar werden uitgebreid van twee naar drie wedstrijddagen.

De wedstrijden vinden plaats van donderdag tot en met dinsdag. Een team speelt op donderdag en zondag, vrijdag en maandag of zaterdag en dinsdag.
De wedstrijden uit dezelfde groep vinden plaats op dezelfde dag.

Groepsfase

Groep A 
Qatar werd gekoppeld aan groep A. Het land speelde tegen het 'vrije' land. Als gastland van dit wereldkampioenschap hoefde Qatar geen kwalificatiewedstrijden te spelen en speelde het dus vriendschappelijke wedstrijden in deze poule. De 'thuiswedstrijden' werden afgewerkt in Europa, vanwege reisrestricties door de coronapandemie.

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Groep C

Wedstrijden

Groep D

Wedstrijden

Groep E

Wedstrijden

Groep F

Wedstrijden

Groep G

Wedstrijden

Groep H

Wedstrijden

Groep I

Wedstrijden

Groep J

Wedstrijden

Play-offs 
Via de play-offs kwalificeren zich drie landen voor het eindtoernooi. Aan de play-offs doen de 10 nummers 2 uit de groepen en de twee beste groepswinnaars uit de UEFA Nations League mee, gebaseerd op de eindstand van de Nations League 2020/21, die buiten de top 2 van hun kwalificatiegroep eindigen. Deze landen worden verdeeld over drie play-off-routes, waarbij de wedstrijden in beide rondes over één wedstrijd worden gespeeld. De thuisploegen werden bepaald door loting. De halve finales worden gespeeld op 24 maart 2022 en de finale op 29 maart 2022. De winnaars van elke route kwalificeren zich voor het WK 2022.

Eindstand nummers 2 kwalificatie

Eindstand groepswinnaars Nations League

Opzet en loting 
Na de voltooiing van de kwalificatiefase worden de twaalf teams die zijn doorgegaan naar de play-offs verdeeld over drie routes van vier teams. De loting vond plaats op 26 november 2021 in Zürich, Zwitserland. De volgende procedure werd toegepast bij de loting:

 De zes geplaatste teams worden toegewezen aan halve finales 1 tot en met 6 als het gastteam in de trekkingsvolgorde.
 De zes ongeplaatste teams worden toegewezen aan halve finales 1 tot en met 6 als het uitteam in de volgorde waarin ze zijn getrokken.
 Play-off route A wordt gevormd door halve finales 1 en 2, waarbij de winnaars van beide halve finales doorgaan naar finale A.
 Play-off route B wordt gevormd door halve finales 3 en 4, waarbij de winnaars van beide halve finales doorgaan naar finale B.
 Play-off route C wordt gevormd door halve finales 5 en 6, waarbij de winnaars van beide halve finales doorgaan naar finale C.
 De winnaars van de halve finale die de play-off finales A, B en C zullen organiseren, worden bepaald door loting.

Om politieke redenen kunnen Rusland en Oekraïne niet tegen elkaar worden geloot.

De zes nummers twee met de beste prestatie in de groepsfase worden in Pot 1 geplaatst, de overige vier nummers twee en de twee teams die doorgingen via de Nations League worden in Pot 2 geplaatst.

Potindeling

Route A 
Schema

Halve finales

Finale

Route B 
Schema

Halve finales

Finale

Route C 
Schema

Halve finales

Finale

Statistieken

Doelpuntenmakers 
12 doelpunten

9 doelpunten
  Robert Lewandowski

8 doelpunten

6 doelpunten

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Assists

Eigen doelpunten

Rode kaarten

Externe link 
 Website van de FIFA

Voetbal in 2021
Voetbal in 2022
Kwalificatie UEFA
Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie UEFA